IS Idrottens Vänner, idrottsförening från Göteborg, troligen grundad i mitten på 1880-talet. Föreningen är mest känd för att ha spelat SM-final i fotboll i den första upplagan av svenska mästerskapet 1896, då Örgryte IS vann och blev de första svenska mästarna någonsin.

Fotbollsklubbar i Göteborg